Ребе́кка Пи́джон (, 10 октября 1965, Кембридж, Массачусетс) — американская актриса, композитор и сценарист.

Биография 
Замужем за Дэвидом Мэметом. Двое детей. Ребекка, выросшая в нерелигиозной христианской семье, приняла иудаизм.

Ранняя жизнь 
Ребекка родилась в Кембридже, штат Массачусетс в США, пока её отец был приглашенным профессором в Массачусетсетском Технологическом Университете. Её семья переехала в Эдинбург (Шотландия) в 1970. Таким образом, у неё было два гражданства — США и Великобритании.

Фильмография

Актриса

Композитор 
 1994 — Олеанна(Oleanna)

Сценарист 
 2009 — Come Back to Sorrento

Дискография 
 The Raven (1994)
 The New York Girl’s Club (1996)
 The Four Marys (1998)
 Tough on Crime (2005)
 Behind the Velvet Curtain (2008)
 Slingshot (2012)
 Blue Dress On (2013)
 Bad Poetry (2014)
 Sudden Exposure to Light (2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Поэты-песенники Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании
Поэты-песенники США
Авторы-исполнители США
Прозелиты в иудаизме
Выпускники Королевской академии драматического искусства
Фолк-вокалисты Великобритании
Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы США